

W Polsce 
 Bukowo – część miasta Szczecin
 Bukowo – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów
 Bukowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród
 Bukowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Bukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Bukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Bukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Bukowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Bukowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo
 Bukowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań
 Bukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Bukowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa

 Bukowo – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gmina Darłowo
 Bukowo – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gmina Człopa

Miejscowości w Bułgarii 
 Bukowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Bukowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Bukowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan

Miejscowości na Białorusi 
 Bukowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Bukowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Inne 
 Bukowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Bitola

Zobacz też 
 Bukowo Człuchowskie, Bukowo Duże, Bukowo Morskie
 Bukowa, Bukowice, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bukowno, Bukowo, Bukowskie